Михаил Горелик:
 Горелик, Михаил Викторович (1946—2015) — искусствовед, востоковед, исследователь истории оружия.
 Горелик, Михаил Викторович (род. 1932) — учёный-химик, доктор химических наук, профессор.
 Горелик, Михаил Владимирович (род. 1958) — советский и российский пловец, тренер по плаванию.
 Горелик, Михаил Яковлевич (род. 1946) — публицист, эссеист, культуролог.